Franciaország
Mesnil-en-Arrouaise, település Franciaországban, Somme megyében
Mesnil-Bruntel, település Franciaországban, Somme megyében
Mesnil-Clinchamps, település Franciaországban, Calvados megyében
Mesnil-la-Comtesse, település Franciaországban, Aube megyében
Mesnil-Domqueur, település Franciaországban, Somme megyében
Mesnil-sur-l’Estrée, település Franciaországban, Eure megyében
Mesnil-Follemprise, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Mesnil-Saint-Georges, település Franciaországban, Somme megyében
Mesnil-Saint-Laurent, település Franciaországban, Aisne megyében
Mesnil-Saint-Loup, település Franciaországban, Aube megyében
Mesnil-Lettre, település Franciaországban, Aube megyében
Mesnil-Martinsart, település Franciaországban, Somme megyében
Mesnil-Mauger, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Mesnil-Saint-Nicaise, település Franciaországban, Somme megyében
Mesnil-Panneville, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Mesnil-Saint-Père, település Franciaországban, Aube megyében
Mesnil-Raoul, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Mesnil-Rousset, település Franciaországban, Eure megyében
Mesnil-Sellières, település Franciaországban, Aube megyében
Mesnil-Verclives, település Franciaországban, Eure megyében
Mesnil-sous-Vienne, település Franciaországban, Eure megyében